Kasenga, territoire du district du Haut-Katanga, en province du Katanga en République démocratique du Congo.
 Kasenga, localité dont le territoire tire son nom.
 Kasenga, cours d'eau de la ville d'Uvira, en République démocratique du Congo.
 Mpinga Kasenga, ancien Premier ministre (1977-1979), et Ministre des affaires étrangères (1993-1994) de la République démocratique du Congo.